Carnage (stripfiguur), een fictieve superschurk uit de strips van Marvel Comics
 Carnage (film), een film uit 2011
 Carnage (band), een band
 Carnage (computerspel), een computerspel